Manchester United FC deltog säsongen 2012/2013 i Premier League, UEFA Champions League, FA-cupen och Engelska ligacupen. Laget lyckades vinna Premier League för 20:e gången, vilket vid tillfället var rekord. Managern Alex Ferguson avslutade en nästan 27 år lång era som manager för klubben vid säsongens slut. I Europaspelet åkte laget ut mot Real Madrid i åttondelsfinal av Champions League, medan man slogs ut av Chelsea i bägge inhemska cuperna.

Spelartrupp

Målvakter
  David de Gea
  Anders Lindegaard

Backar
  Alexander Büttner
  Jonny Evans
  Patrice Evra
  Rio Ferdinand
  Phil Jones
  Rafael
  Chris Smalling
  Nemanja Vidić
  Scott Wootton

Mittfältare
  Anderson
  Michael Carrick
  Tom Cleverley
  Darren Fletcher
  Ryan Giggs
  Shinji Kagawa
  Nani
  Nick Powell
  Paul Scholes
  Ashley Young
  Antonio Valencia

Anfallare
  Javier Hernández
  Federico Macheda
  Wayne Rooney
  Robin van Persie
  Danny Welbeck

Premier League

Matcher

Tabell

Uppdaterad: 27 maj 2013

Bästa målskyttar
  [Robin van persi

  Wayne Rooney 12
  Javier Hernández 10
  Shinji Kagawa 6
  Patrice Evra 4

Champions League

Gruppspel

Åttondelsfinal

Manchester United FC:s säsonger
Engelska fotbollsklubbar säsongen 2012/2013